Това е списък на царете на Израел – на цял Израел, след това на Давидовото царство в Северен Израел и на Юдейското царство в Южна Юдея.

Царете на Израел 
(пр.н.е.)

20-те царе (Давидиди) на южното царство Юдея (922 – 586 пр.н.е.) 

 1. Ровоам (Рехавам, Рехабеам) (17 години)
 2. Авия (Abija) (3 години, 1 година с Аса)
 3. Аса (41 години, 1 година с Йосафат)
 4. Йосафат (25 години, 4 години с Йорам)
 5. Йорам (8 години, 1 година с Охозия)
 6. Охозия (1 година)
 7. Готолия, майка на Охозия и съпруга на Йорам (6 години)
 8. Йоас (40 години, 3 години с Амасия)
 9. Амасия (29 години, с Озия)
 10. Озия (Usija) (52 години, с Йотам)
 11. Йотам (16 или 20 години, с Ахаз)
 12. Ахаз (740 – 726, 16 години, 1 година с Езекия, става на 20 години цар, на 9 години баща на Езекия)
 13. Езекия (725 – 696, 29 години–падане на Самария пролетта 721 пр.н.е.)
 14. Mанасия (696 – 641, 55 години)
 15. Амон (641 – 639, 2 години)
 16. Йосия (Josia) (639 – 608, 31 години, става на 8 години цар, на 14 години баща на Йоаким, на 16 години баща на Йоахаз)
 17. Йоахаз (608, 3 месеца)
 18. Йоаким (608 – 597, 11 години)
 19. Йехония (Йоахин) (597, 3 месеца)
 20. Седекия (597 – 586, 11 години – Разрушаване на Иерусалим лятото 586 пр.н.е.)

Хасмонеи

Иродиади

Извънбиблейски бележки

Източници

Външни препратки 
 Integrale Chronologie des geteilten Reiches  (Zeigt die Schwierigkeiten im Umgang mit Bibeltexten auf)

Списъци на хора